Unterordnung steht für:
 Ordnung (Biologie), Nebenstufe in der Taxonomie
 Unterordnung innerhalb der Unternehmensstruktur, siehe Konzernrecht (Deutschland) #Unterordnungskonzerne

Siehe auch:
 Gehorsam
 Subordination (Begriffsklärung)